Rovajärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Rovajärvi, Norrbotten, sjö i Pajala kommun, 
Rovajärvi (Gällivare socken, Lappland, 741941-177148), sjö i Gällivare kommun,  (4,17 ha)
Rovajärvi (Gällivare socken, Lappland, 742427-173033), sjö i Gällivare kommun, 
Rovajärvi (Gällivare socken, Lappland, 743748-172185), sjö i Gällivare kommun,  (6,44 ha)
Rovajärvi (Gällivare socken, Lappland, 744921-173311), sjö i Gällivare kommun, 
Rovajärvi (Gällivare socken, Lappland, 748897-174222), sjö i Gällivare kommun,  (17,4 ha)
Rovajärvi (Gällivare socken, Lappland, 749048-171439), sjö i Gällivare kommun,  (5,36 ha)
Rovajärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 753515-176925), sjö i Kiruna kommun,  (5,11 ha)
Rovajärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 755086-176767), sjö i Kiruna kommun,  (31,8 ha)
Rovajärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 755300-175817), sjö i Kiruna kommun,  (28,5 ha)
Rovajärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 756137-175861), sjö i Kiruna kommun,  (5,91 ha)
Rovajärvi (Karesuando socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (12,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn